Markgraf est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1897–1987), botaniste allemand ;
 Georg Markgraf (1610–1644), naturaliste et explorateur allemand ;
 Kate Markgraf (née en 1976), joueuse de soccer américaine ;
  (1869–1916), paléontologue autrichien.

Navires 
 SMS Markgraf (1913-1919) : cuirassé de la Kaiserliche Marine.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique